Росси́йский может означать:

 Российский — относящийся к государствам Российская империя, РСФСР и Российская Федерация.

Топонимы 
 Российский — посёлок в Аксайском районе Ростовской области.
 Российский — посёлок в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.
 Российский — посёлок в Октябрьском районе Оренбургской области.

Фамилия 
 Российский, Дмитрий Михайлович (1887—1955) — российский и советский учёный-медик, доктор медицины (1915), Заслуженный деятель науки РСФСР.
 Российский, Николай Алексеевич (1915—1960) — начальник цеха микрометров завода «Калибр». Лауреат Сталинской премии (1948).

См. также 
 Российский сыр
 
 Российский мост
 Российский проспект